Le Windy City Open féminin 2018 est l'édition 2018 du tournoi de squash Windy City Open qui se déroule à Chicago du  au . Cette édition fait partie des PSA World Series, catégorie la plus prestigieuse et la plus richement dotée.

Hania El Hammamy () crée la sensation en s'imposant au  face à Nicol David, huit fois championne du monde, après avoir remonté un handicap de deux jeux. La star américaine Amanda Sobhy obtient une victoire significative sur la  mondiale Nouran Gohar après son absence de  à cause d'une blessure.

En finale, Joelle King, qui a écarté la championne du monde Raneem El Weleily confirmant sa victoire au Cleveland Classic le mois précédent, rencontre Nour El Tayeb qui a sauvé quatre balles de match au  contre Tesni Evans, championne britannique, la semaine précédente.

Nour El Tayeb l'emporte après un tournoi épique qui l'a vu écarter Tesni Evans en cinq jeux et quatre balles de match sauvées, la  mondiale Nour El Sherbini en cinq jeux, Sarah-Jane Perry en cinq jeux et enfin Joelle King en cinq jeux et deux balles de match sauvées.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de , dotation record identique au tableau masculin. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Windy City Open masculin 2018
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 
 

Féminin 2018
Sport à Chicago en 2018
Sport aux États-Unis en février 2018
PSA World Series 2018